Elm Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elm Township (Kansas)
 Elm Township (Missouri)
 Elm Township (Antelope County, Nebraska)
 Elm Township (Gage County, Nebraska)
 Elm Township (Dickey County, North Dakota)
 Elm Township (Grant County, North Dakota)